Ascoli pode ser:

 Ascoli Piceno - uma comuna italiana das Marcas.
 Ascoli Satriano - uma comuna italiana da Apúlia.
 Ascoli Calcio 1898 - um clube italiano de futebol.
 Graziadio Isaia Ascoli - um lingüista italiano (1829-1907).

Desambiguação